Hendrickse  ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Hendrickse (1927–2005), südafrikanischer Politiker

Siehe auch:
 Hendrikse